Flughafen Freetown bezeichnet:
 Freetown International Airport, ein Flughafen in Sierra Leone
 Sierra Leone International Airport, ein ehemals geplanter Flughafen in der sierra-leonischen Hauptstadt Freetown.